Ez a szócikk tartalmazza a 2017-es US Open férfi páros mérkőzéseit.

A címvédő az ezúttal negyedik kiemelt francia Jamie Murray–Bruno Soares-kettős volt, akik azonban a negyeddöntőben vereséget szenvedtek a később a bajnoki címet is megszerző Jean-Julien Rojer–Horia Tecău holland–román párostól.

A döntőben Rojer és Tecău 6–4, 6–3 arányban győzött a spanyol Feliciano López és Marc López párosa ellen.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
A sorsolási tábla és az eredmények

F2